Flaga gminy Jarocin (województwo podkarpackie)
 Flaga gminy Jarocin (województwo wielkopolskie)